Tempo de reposição  também chamado de tempo de suprimento é o período que se leva desde a emissão do pedido de compras de determinado produto até o seu efetivo recebimento pela empresa. É uma informação básica para o cálculo do Estoque Mínimo.

O tempo de reposição obedece a três distintas e importantes fases:

 a) Emissão de pedido;
 b) Preparação do Pedido;
 c) Transporte.

Logística